Corey Quirk (né le  à Brockton, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2004 avec les Black Hawks de Waterloo dans l'United States Hockey League.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||59 ||14 ||26 ||40 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Minutemen d'UMass || HE ||36 ||8 ||5 ||13 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Minutemen d'UMass || HE ||39 ||13 ||18 ||31 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Minutemen d'UMass || HE ||36 ||11 ||18 ||29 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Minutemen d'UMass|| HE ||39 ||11 ||19 ||30 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||11 ||5 ||2 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH ||59 ||8 ||13 ||21 ||14 ||11 ||2 ||1 ||3 ||2 
|- 
|2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 72 || 4 || 7 || 11 || 32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||  Starbulls Rosenheim || DEL2 || 47 || 18 || 42 || 60 || 57 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2012-2013 || JYP-Akatemia || Mestis || 9 || 3 || 4 || 7 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| JYP Jyväskylä || SM-Liiga ||25 || 1 || 6 || 7 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 || Hannover Scorpions || DEL || 14 || 1 || 3 || 4 || 37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2013-2014 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 38 || 25 || 31 || 58 || 32 ||68 ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2014-2015 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 36 || 27 || 31 || 58 || 39 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2015-2016 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 45 || 25 || 34 ||59 || 47 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2016-2017 || Fischtown Pinguins || DEL || 52 || 14 || 22 || 36 || 8 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
|2017-2018 || Fischtown Pinguins || DEL || 51 || 7 ||	14 || 21 || 10|| 7 || 0 || 2 || 2 || 6
|- 
|2018-2019 || Fischtown Pinguins || DEL || 51 || 10 || 17 || 27 || 24 || 3 ||0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2019-2020 || Fischtown Pinguins || DEL || 52 || 10 || 14 || 24 || 24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2020-2021 || Fischtown Pinguins || DEL || 29 || 1 || 8 || 9 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en  juillet 1988
Naissance à Brockton
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du JYP Jyväskylä
Attaquant de hockey sur glace